

Sigle 
 Evangelische Kirche in Deutschland – Chiesa evangelica tedesca

Codici 
 EKD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Elkedra (Australia)